Осташинский:

 Осташинский, Иосиф Борисович (род. 1949) — мастер традиционного народного искусства.
 Осташинский, Наум Иосифович (род. 1927) — Заслуженный учитель Украины, художник-график, писатель, поэт.
 Осташинский, Шмуэль (1864—1940) — один из лидеров первой алии, общественный деятель.
 Осташинский, Элияху (1870—1951) — один из лидеров первой алии.

См. также 
 Осташинский сельсовет — сельский Совет на территории Новогрудского района Гродненской области Республики Беларусь.